Рти́щевский райо́н — административно-территориальная единица (район) и муниципальное образование (муниципальный район) в Саратовской области России.

Административный центр — город Ртищево.

География 
Ртищевский район расположен в северо-западной части Саратовской области на границе с Пензенской областью, в лесостепной зоне на востоке Окско-Донской возвышенности, в бассейне реки Хопёр.

Помимо Хопра, по территории района протекает также река Малый Аркадак.

Леса сохранились преимущественно по долине Хопра, здесь находится Макаровское лесничество.

История 

27 июня 1928 года состоялось первое заседание организационной комиссии по организации Ртищевского района.
Постановлением комиссии в состав района были включены следующие сельсоветы: Курганский, Урусовский, Подгоренский, Голицынский, Сапожковский, Владыкинский, Александровский, Ивано-Куликовский, Песчанский, Ртищевский, Благодатовский, Битяговский, Изнаирский, Мещанский, Уваровский, Дивовский, Чаусовский, Песковский из бывшей Ртищевской волости; Чиганакский из Пугачёвской волости; Потьминский, Ключевский, Екатериновский, Скачихинский, Красно-Звездинский из Краснозвездинской волости; Мало-Сестринский из Краснознаменской волости; Малиновский, Аннено-Байковский, Песковатский, Драгуновский, Змеёвский, Аннено-Зыбинский, Софьинский, Петропавловский из Салтыковской волости. Всего 33 сельсовета, 11 189 хозяйств, 56 336 человек населения и 185 населённых пунктов.

Организационная комиссия подготовила также проведение первого Чрезвычайного съезда Советов Ртищевского района, который состоялся 23 июля 1928 года. Съезд постановил утвердить Ртищевский район и определил задачи хозяйственного и культурного строительства на ближайшее время. На съезде был избран исполком районного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов из 19 членов и 6 кандидатов. Были образованы районная земельная и ревизионная комиссии, а также избраны делегаты на Балашовский окружной съезд Советов. В тот же день состоялось организационное заседание исполкома, на котором был избран президиум в составе пяти членов: А. Г. Логинова, А. Е. Ишкова, И. Одинокова, В. Г. Ромакина, И. В. Губина и двух кандидатов Н. А. Софинского и М. И Ламухина. Председателем был избран А. Г. Логинов.

Помимо этого были образованы финансовое, земельное, административное, народного образования, здравоохранения и другие отделения исполкома.

18 января 1935 года Постановлением ВЦИК были образованы Салтыковский и Кистендейский район Саратовской области, в состав которых вошла часть сельсоветов Ртищевского района, и Макаровский район, в состав которого вошла часть сельсоветов Тамалинского района. 30 сентября 1958 года Указом Президиума Верховного Совета РСФСР Салтыковский, Кистендейский и Макаровский районы были упразднены. Их территория была разделена между Аркадакским, Екатериновским, Ртищевским и Турковским районами.

1 февраля 1963 года Указом Президиума Верховного Совета РСФСР Ртищевский район был ликвидирован. Решением исполкома Саратовского областного (сельского) Совета депутатов трудящихся от 11 февраля 1963 года все сельсоветы бывшего Ртищевского района были переданы в состав Аркадакского района.

4 марта 1964 года Указом Президиума ВС РСФСР вновь был образован Ртищевский район с центром в городе Ртищево. Решением исполкома Саратовской области (сельского) от 5 марта 1964 года во вновь образованный район были переданы сельсоветы из Аркадакского и Аткарского (Индустриальный, Коленовский и Упоровский) районов, а также территория бывшего Макаровского района. 20 марта 1964 года Упоровский сельсовет был исключён из состава Ртищевского района и оставлен в административно-территориальном подчинении Аткарского района (ныне Екатериновский район). Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 12 января 1965 года вновь восстановлен Екатериновский район, в состав которого вошли Индустриальный и Коленовский сельсоветы.

14 мая 1965 года из административно-территориального подчинения Салтыковского сельсовета Ртищевского района в административное подчинение Екатериновского поселкового Совета Екатериновского района был передан Огибаловский железнодорожный разъезд. Это было последнее изменение границ Ртищевского района.

Население 

 Урбанизация
В городских условиях (город Ртищево) проживают   % населения района.

Муниципально-территориальное устройство 
В Ртищевский муниципальный район входят 7 муниципальных образований, в том числе 1 городское поселение и 6 сельских поселений:

В рамках организации местного самоуправления в муниципальном районе были созданы 1 городское и 6 сельских поселений к 1 января 2005 года.

Населённые пункты 
В Ртищевском районе 92 населённых пункта, в том числе 1 город и 91 сельский населённый пункт.

 Упразднённые населённые пункты

Сельсоветы 
В разные годы в состав района входили следующие сельсоветы:

Экономика 
Сельское хозяйство района производит зерновые, сахарную свёклу, животноводческую продукцию. Имеется плодовое хозяйство.

Достопримечательности 
Ртищевский район богат памятниками археологии, истории и культуры. На его территории находятся более 200 поселений и курганов (II-е тысячелетие до н. э. — начало I тыс. н.э). В районе открыты православные храмы в сёлах Владыкино и Красная Звезда, часовня в селе Свищёвка.

Сохранились дворянские усадьбы князей Волконских (Владыкино, дом управляющего), князей Гагариных (Урусово), барский дом Эшлиман в посёлке Ртищевский. В селе Сапожок похоронен изобретатель «русского света», электротехник с мировым именем П. Н. Яблочков.

На берегах реки Хопёр имеются 4 базы отдыха.

Люди, связанные с Ртищевским районом 

 Аббакумов, Сергей Григорьевич — советский военачальник
 Агешин, Григорий Севастьянович — Герой Советского Союза
 Богомолов, Николай Тимофеевич — Герой Советского Союза
 Гордеев, Владимир Петрович — Герой Советского Союза
 Кривский, Павел Александрович — земский деятель, предводитель саратовского губернского дворянства, шталмейстер Двора Его Императорского Величества, член Государственного совета Российской империи
 Норов, Авраам Сергеевич — российский государственный деятель, учёный, путешественник и писатель
 Норов, Александр Сергеевич — русский поэт, переводчик
 Норов, Василий Сергеевич — декабрист, член «Союза благоденствия» и Южного общества, подполковник (разжалован в 1826 году), унтер-офицер в отставке
 Поляков, Владимир Фомич — Герой Советского Союза
 Пушкин, Ефим Григорьевич — советский военачальник, Герой Советского Союза
 Рейн, Фёдор Александрович — русский советский учёный, хирург
 Яблочков, Павел Николаевич — русский электротехник и изобретатель

Литература 
 Атлас автомобильных дорог Саратовской области (Комитет по дорожно-транспортному строительству и эксплуатации дорог). — Саратов: Полиграфкомбинат, 2000. — 208 с ISBN 5-93956-001-6
 Сдобников А. Из истории Ртищевского района // Не за тридевять земель. — № 2 (4). — 2008. — С. 10—11
 Танонин В. К 50-летию образования Ртищевского района// Путь Ленина. — 23 июня 1978.

Источники 
 Архив Ртищевского гор-райисполкома.

Примечания

См. также 
 Административно-территориальное деление Саратовской области
 Населённые пункты Саратовской области

Ссылки 
 Сайт города Ртищево и Ртищевского района
 Карта Ртищевского района
 Район на сайте администрации Саратовской области